Кучук — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Административный центр Кучукского сельсовета.

История 
В 1902 году из Кулундинской волости была выделена в самостоятельную административную единицу Обская (Юдихинская) волость с центром в селе Юдиха. В неё были включены населенные пункты: Батурово, Быково, Верх-Кучук, Ильинка, Киприно, Кучук, деревня Макарова, Омутская, Селезнёво, сёла Шелаболиха и Юдиха. Когда в январе 1910 года на картах появилась Сибирская волость, к ней добавились Батурово, Боровиково, Иня, Кучук и Новообинцево, а центром стало село Шелаболиха.

В журнале Присутствия Томского губернского управления крестьянского отделения в записи от 30 октября 1909 г. среди прочих селений упоминается селение Кучук: «Селения Ини и Обвинцева Малышевской волости, Шелаболиха, Батурова и Кучук Обской волости 5-го крестьянского участка и селения Ново-Обвинцево и Боровикова Шаховской волости 1-го крестьянского участка, имеющих 2619 муж. и 2785 жен. душ и находящихся вдали от своих волостных правлений, обратились с ходатайством об образовании из них особой волости под названием „Сибирской“, с назначением местопребывания волостного правления в селе Шелаболихинском».

География 
Село расположено на берегах реки Кучук, левого притока реки Обь.

 Уличная сеть

В селе 12 улиц.

 Расстояние до

 районного центра Шелаболиха 10 км.
 краевого центра Барнаул 86 км.

 Ближайшие населенные пункты

Сибирка 2 км, Батурово 4 км, Ильинка 10 км, Луговое 10 км, Новосёловка 15 км, Иня 15 км, Новообинцево 15 км, Омутское 17 км.

Население

Известные люди 

В селе родились Герой Советского Союза (1944) Поликарп Михайлович Михайлов, и Герой Социалистического труда Кутьков Петр Савельевич.

Инфраструктура 
Жители села содержат скот, птицу, пасеки. Торговлю продуктами питания и розничными товарами осуществляет Шелаболихинское районное потребительское общество, оно же ведет заготовительно-перерабатывающую деятельность.

Транспорт

В село Кучук ведёт автодорога Н-5907. Основная региональная дорога — Барнаул—Камень-на-Оби—Новосибирск.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района